Modulacja jednowstęgowa
 Białko wiążące jednoniciowy DNA
 Sathya Sai Baba
 Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki
 SSB – akronim NATO: Ballistic Missile Submarine
 Spontaniczne złamanie symetrii (ang. Spontaneous Symmetry Breaking)